44-й выпуск  Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка прошла с 11 по 17 марта 2009 года в рамках Мирового календаря UCI 2009. Победу одержал итальянский велогонщик Микеле Скарпони.

Участники 
Участие в гонке приняли 18 команд категории UCI ProTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 7 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 200 гонщиков. До финиша гонки доехал 161 спортсмен.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяженностью 1095 километров. Пятый этап прошёл в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тиррено — Адриатико 2009 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2009 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2009 году
Март 2009 года